Stadie kan henføre til forskellige begreber:

 Stadie kan være et værktøj brugt af landmålere
 Stadie er et gammelt græsk længdemål på ca. 148,5 meter.